Hulke kan som auktorsförkortning betyda:

 John Whitaker Hulke

Robotskapade auktorsförkortningar